Осташевская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Благовещенское».

География 
Деревня расположена в 62 километрах на север от города Вельска , на левом берегу реки Устья притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на севере село Благовещенское, являющееся административным центром муниципального образования.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда Архангельской губернии под номером «2179» как «Осташевская (Леоново)». Насчитывала 7 дворов, 24 жителя мужского пола и 34 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 1922 года» в деревне уже 10 дворов, 29 мужчин и 37 женщин.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»